Elazığ (provincie), een provincie van Turkije
Elazığ (district), een district in genoemde provincie
Elazığ (stad), de hoofdstad van genoemde provincie en district